Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raúl Ramírez e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (finale)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (semifinali)
 Raúl Ramírez /  Ferdi Taygan (campioni)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis /  Peter McNamara (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Bernie Mitton (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1981